

Astronomia 
 Antares – stella dello Scorpione

Cinema 
 Antares – film del 2004 diretto da Götz Spielmann

Geografia 
 Antares – census-designated place della contea di Mohave, Arizona

Musica 
 Antares – gruppo musicale progressive rock italiano di fine anni Settanta
 Antares – gruppo musicale eurodance italiano degli anni Novanta

Altro 
 Antares – razzo vettore
  – torpediniera della Regia Marina
 1º Reggimento AVES "Antares" – unità dell'Esercito Italiano

Associazioni